O Super Sevens, como é conhecido, é o Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens. Organizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), é uma competição anual que consiste em promover a competição entre as principais equipes femininas dessa modalidade no país através de cinco etapas disputadas em diferentes pontos do país, com um grupo de seis equipes "fixas", ou seja, que disputam todas as etapas, classificadas através do posicionamento final no Brasil Sevens e outras convidadas, geralmente associadas geograficamente a uma determinada etapa, reduzindo assim, os custos da competição e tornando a disputa mais acessível.

Planejamento 
É o primeiro torneio de rugby sevens em formato de circuito disputado por mulheres na América do Sul. Esse campeonato é parte do esforço da CBRu dentro de sua estratégia de tornar a Seleção Brasileira Feminina capaz de disputar medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, quando o rugby sevens passa a ser fazer parte do programa olímpico.

Histórico de resultados

Ver também 
 Brasil Sevens
 Seleção Brasileira de Rugby Sevens